Індокитай — півострів у Південно-Східній Азії
 Французький Індокитай (, )  — колишнє французьке колоніальне володіння в Південно-Східній Азії.
 Індокитай (фільм) (; ) — французько-в'єтнамський кінофільм 1992 року

Див. також 
 Indochine () — французький музичний гурт, утворений у 1981 році.